Танцюра Василь Іванович — український історик, доктор історичних наук, професор
 Танцюра Гнат Трохимович — український фольклорист, етнограф, краєзнавець і педагог
 Танцюра Іван Лазарович — Герой Радянського Союзу
 Танцюра Ігор Іванович — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України (з 2022).

Також
 Танцура Вадим Анатолійович (1975—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища